Als Eismeer wird bezeichnet:

 Arktischer Ozean (Nördlicher Ozean, Nordpolarmeer, Nördliches Eismeer), Meer im Gebiet der Arktis
 Südlicher Ozean (Antarktischer Ozean, Südpolarmeer, Südliches Eismeer), Meer im Gebiet der Antarktis
 Mer de Glace, Gletscher bei Chamonix
 Eismeer, anderer Name für den Grindelwald-Fieschergletscher bei Grindelwald im Kanton Bern
 Oberes Eismeer und Unteres Eismeer für die Abschnitte des Unteren Grindelwaldgletschers bei Grindelwald
 Zwischenstation der Jungfraubahn
 Das Eismeer, Gemälde des Künstlers Caspar David Friedrich (1774–1840)

Siehe auch: